Мирный — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Бурлинском районе Алтайского края. Входит в состав Бурлинского сельсовета.

История 
Организован в 1955 г. С 1984 г. отделение совхоза «Мирный». С 1985 по 2011 гг. в составе Новосельского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бурлинского района (Алтайский край)